Jméno a příjmení Václav Švec má více nositelů:

 Václav Švec (herec) (1903–1972) – český herec
 Václav Švec (politik) (1873–?) – československý politik, senátor za sociální demokraty v letech 1920–1925
 Václav Švec (rektor) (1922–1986)– rektor olomoucké univerzity
 Václav Švec (sochař) (1889–????) – sochař a legionář

Související články 
 Václav
 Švec